«Santo Tomé» puede referirse a:

Toponimia

Argentina 
 Santo Tomé, ciudad de la provincia de Santa Fe.
 Santo Tomé, ciudad de la provincia de Corrientes.
 departamento Santo Tomé, división administrativa en la provincia de Corrientes.

España 
 Santo Tomé, municipio en la provincia de Jaén.
 Santo Tomé de Zabarcos, municipio en la provincia de Ávila.
 Santo Tomé del Puerto, en la provincia de Segovia.
 Santo Tomé, parroquia en la provincia de Orense.
 Santo Tomé de Lorenzana, parroquia en la provincia de Lugo.
 Santo Tomé de Piñeiro, parroquia en la provincia de Pontevedra.
 Santo Tomé de Colledo, localidad en la provincia de Salamanca.
 Santo Tomé de Rozados, localidad en la provincia de Salamanca.
 Santo Tomé, antigua localidad en la provincia de Cáceres.

Santo Tomé y Príncipe 
 Santo Tomé y Príncipe, país.
 Isla de Santo Tomé, isla mayor del país.
 Santo Tomé, ciudad capital.

Venezuela 
 Santo Tomé de Guayana o Santo Tomás de Guayana, ciudad en la provincia de Guayana, actualmente llamada Ciudad Bolívar.

Arquitectura

España 
 Iglesia de santo Tomé, templo católico en la ciudad de Cuéllar.
 Iglesia de santo Tomé, templo católico en la ciudad de Toledo.
 Iglesia de Santo Tomé, templo católico en la ciudad de Zamora.
 Iglesia de Santo Tomé el Viejo, templo católico en la ciudad de Ávila.